(457) Аллегейния () — астероид из группы главного пояса, который был открыт 15 сентября 1900 года немецкими астрономами Максом Вольфом и Фридрихом Швассманом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь обсерватории Аллегейни.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды, открытые Фридрихом Швассманом